Тирольский симфонический оркестр () — австрийский симфонический оркестр, базирующийся в Инсбруке. Основан в 1893 году, до 1997 года Инсбрукский городской оркестр ().

Оркестр был основан при поддержке инсбрукского Музыкального общества во главе с Йозефом Пембауром. Первый концерт состоялся 4 ноября 1893 года. Первые три десятка лет работы оркестра были ознаменованы постоянной борьбой с городской администрацией за скудное финансирование. До Второй мировой войны в программах оркестра преобладала австрийская и немецкая романтическая музыка, а также лёгкий репертуар (Франц Легар, Имре Кальман, Франц фон Зуппе и т. п.). В первые послевоенные годы работа оркестра была перестроена, к концертам стали привлекаться заметные дирижёры и солисты: Эрнст фон Донаньи, Отмар Суитнер, Энрико Майнарди, Пьер Фурнье и др. Новый импульс работе оркестра дало открытие в 1954 году новопостроенного концертного зала. С 1995 года оркестр находится под совместным патронатом города Инсбрука и земли Тироль.

Главные дирижёры 
 Мартин Шпёрр (1893—1899)
 Карл Крафт-Лорцинг (1901—1907)
 Вернер, Йозеф (1907—1914)
 Макс Кёлер (1914—1918)
 Эмиль Шенних (1918—1928)
 Рудольф Катниг (1928—1934)
 Фриц Вайдлих (1935—1942)
 Макс Пфлугмахер (1942—1945)
 Фриц Вайдлих (1945—1952)
 Курт Рапф (1953—1960)
 Роберт Вагнер (1960—1966)
 Карл Рандольф (1966—1972)
 Эдгар Зайпенбуш (1972—1992)
 Каспер де Роо (1992—1997)
 Георг Шмёэ (1997—2004)
 Дитфрид Бернет (2005—2008)
 Георг Фрич (2009—2010)
 Кристоф Альтштедт (2011—2012)
 Франческо Анджелико (2013—2017)
 Керем Хасан (с 2019 г.)

Ссылки 
 Monika Fink. Tiroler Symphonieorchester Innsbruck // Oesterreichisches Musiklexikon online
 Официальный сайт

Оркестры Австрии
Тироль
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1893 году